

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle MU peut signifier :
 Mahidol University (« université Mahidol »), une université thaïlandaise ;
 Manchester United, un club anglais de football ;
 MegaUpload, un site web d'hébergement de fichiers ;
 Miami University (« université Miami »), une université américaine ;
 Miskatonic University (« université de Miskatonic »), une université fictive de la ville d'Arkham ;
 Mogadishu University (« université de Mogadiscio »), une université somalienne ;
 Mzuzu University (« université de Mzuzu ») une université malawite.

Code 
 Le code MU ou peut faire référence :
 à Cuba, selon les codes OACI des aéroports ;
 à Maurice, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 ;
 à l'Oman, selon les codes pays de l'OTAN (code obsolète), de l'anglais , « Mascate », le pays s'étant longtemps appelé « Mascate et Oman ») ;
 à China Eastern Airlines, selon les codes AITA des compagnies aériennes ;
 à la région de Murcie sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 2000.
 Le code .mu est le domaine de premier niveau réservé à Maurice.

Sciences et techniques 
La lettre µ :
 a longtemps été le symbole du micron, c'est-à-dire du micromètre (symbole actuel : µm) ;
 est le préfixe SI de micro ().

Astronautique 
 Les fusées Mu sont des lanceurs japonais, utilisés entre 1966 et 2006.

Astronomie 
Mu désigne habituellement la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer. Notamment :

Chimie 
La lettre µ est couramment le symbole :
 en chimie organique, d'un ligand pontant ;
 en thermodynamique chimique, du potentiel chimique.

Maintenabilité 
La lettre µ est couramment le symbole :
 du taux de réparation.

Mathématiques 
La lettre µ est couramment le symbole : 
 en théorie des nombres, de la fonction de Möbius ;
 en statistiques, de l'espérance ou de la moyenne.

Physique 
 Mu est le symbole du muonium, un atome exotique.
 Le mu-métal est un alliage nickel/fer pourvu d'une perméabilité magnétique très élevée.
 La lettre µ est le symbole du muon, une particule élémentaire.
 La lettre µ (en italique) est couramment le symbole :
 en astrophysique, du paramètre gravitationnel standard ;
 en dynamique des fluides, de la viscosité dynamique ;
 en électromagnétisme, de la perméabilité magnétique d'un milieu ;
 en mécanique du solide, du coefficient de frottement ;
 dans le problème à deux corps, de la masse réduite ;
 en science des matériaux, du second coefficient de Lamé.

Sciences de la Terre 
 En géochimie isotopique, la lettre µ est le symbole du rapport U/Pb initial d'une formation géologique.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Mu est un continent légendaire disparu, dont l'existence a été proposée au .

Linguistique 
 En français, mu ou mû est le participe passé du verbe mouvoir.
 Mu est  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule ).
 Mu est un kana japonais (Hiragana , katakana ).
 Mu est un terme japonais employé dans le zen.
 Dans la culture des hackers, Mu est proposé comme réponse alternative à une question chargée (réponse autre que oui/non à une question qui attend une réponse oui/non mais qui comporte des présuppositions erronées).
 Dans les langues bantoues, Mu est un préfixe marquant la classe des personnes au singulier.
 Le Groupe µ est un groupe de linguistes.

Culture et société

Entreprise 
 Mü, une maison d'édition française spécialisée dans la science-fiction.

Jeux vidéo 
 Mu-12 est un personnage du jeu BlazBlue: Continuum Shift.

Littérature et bande dessinée 
 Mû est un album de la série Corto Maltese, d'Hugo Pratt.
 Mû est un chevalier de la constellation du Bélier, dans le manga de Masami Kurumada Saint Seiya.
 µ est un symbole utilisé dans la bande dessinée La Marque jaune.

Musique 
 Mu est un album de Jah Wobble, paru en 2005.

Organisation territoriale 
 Le mu est une unité de superficie utilisée en Extrême-Orient et notamment en Chine, valant de nos jours  (soit un quinzième d'hectare).

Anthroponyme

Patronyme 

 Mu (-737), roi de Balhae en Corée entre 719 et 737 ;
 Mu Mutian (1900-1971), un poète chinois ;
 Mu Shiying (1912-1940), un écrivain chinois.

Surnom 
 Mu est le nom posthume de Jin Mudi (343-363), empereur de Chine de la dynastie Jin de l'Est.

Toponyme 
 La Mu est une rivière de Birmanie, affluent de l'Irrawaddy.

Notes et références 

Code